Куп европских шампиона у рагбију 2006/07. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2006/07. (службени назив: -{2006–07 Heineken Cup}-) је било 12. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента.

Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају су Воспси савладали Лестер у финалу у Лондону на храму рагбија Твикенаму пред више од 80 000 хиљада гледалаца и по други пут освојили титулу првака Европе.

Учесници 

 Парма рагби 
 Калвизиано 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Бургоин 
 Олимпик Биариц 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Ажен (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Перпињан 
 Лестер тајгерси 
 Глостер (рагби јунион) 
 Воспс 
 Сејл шаркс 
 Лондон Ајриш 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Бордер риверс 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. Групна фаза се играла од 20. октобра 2006, до 20. маја 2007.

Група 1

Бенетон - Перпињан 10-25

Воспс - Кастр 19-13

Кастр - Бенетон 41-22

Перпињан - Воспс 19-12

Кастр - Перпињан 36-28

Воспс - Бенетон 55-0

Перпињан - Кастр 30-3

Бенетон - Воспс 5-71

Бенетон - Кастр 21-40

Воспс - Перпињан 22-14

Кастр - Воспс 13-16

Перпињан - Бенетон 45-25

Група 2

Ажен - Единбург 19-17

Ленстер - Глостер 37-20

Глостер - Ажен 26-32

Единбург - Ленстер 25-24

Глостер - Единбург 38-22

Ленстер - Ажен 26-10

Ажен - Ленстер 13-25

Ленстер - Единбург 14-31

Единбург - Ажен 26-18

Глостер - Ленстер 49-10

Група 3

Оспрејс - Сејл 17-16

Калвизиано - Стад Франс 10-45

Сејл - Калвизиано 67-11

Стад Франс - Оспрејс 27-14

Калвизиано - Оспрејс 27-50

Стад Франс - Сејл 27-16

Оспрејс - Калвизиано 26-9

Сејл - Стад Франс 12-6
 
Калвизиано - Сејл 11-29

Оспрејс - Стад Франс 22-22

Сејл - Оспрејс 7-18

Стад Франс - Калвизиано 47-6

Група 4

Бургоин - Кардиф 5-13

Лестер - Манстер 19-21

Манстер - Бургоин 41-23

Кардиф - Лестер 17-21

Бургоин - Лестер 13-28

Кардиф - Манстер 12-22

Лестер - Бургоин 57-3

Манстер - Кардиф 32-18

Лестер - Кардиф 34-0

Бургоин - Манстер 27-30

Кардиф - Бургоин 27-24

Манстер - Лестер 6-13

Група 5

Лондон ајриш - Скарлетс 25-32

Алстер - Тулуз 30-3

Скарлетс - Алстер 21-15

Тулуз - Лондон ајриш 37-17

Скарлетс - Тулуз 20-19

Лондон ајриш - Алстер 29-13
 
Алстер - Лондон ајриш 29-13

Тулуз - Скарлетс 34-41

Лондон ајриш - Тулуз 24-26

Алстер - Скарлетс 11-35

Скарлетс - Лондон ајриш 20-16

Тулуз - Алстер 28-13

Група 6

Бордерс - Парма 35-3

Биариц - Нортхемптон 22-10

Парма - Биариц 7-50

Нортхемптон - Бордерс 37-13

Бордерс - Биариц 0-25

Парма - Нортхемптон 21-68

Нортхемптон - Парма 36-0

Биариц - Бордерс 27-17

Биариц - Парма 45-3

Бордерс - Нортхемптон 19-29

Нортхемптон - Биариц 8-17

Парма - Бордерс 45-37

Завршница такмичења 

У нокаут фазу прошла су три енглеска рагби клуба, два француска клуба, два ирска и један велшки. Лестер је на путу до финала елиминисао Стад Франс и Скарлетсе, а Воспси су били бољи од Ленстера и Нортхемптона. У Лондону је у финалу екипа Воспса победила Лестер и тако по други пут освојила титулу првака Европе.

Финале

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2006.
Рагби у 2007.